Натуральне число 516
 516 рік до нашої ери
 516 рік нашої ери